Slovenská republika je oficiální název Slovenska (od 1. března 1990). Dále může označovat:
 Slovenská ľudová republika neboli Východoslovenská republika (1918) – krátce trvající státní útvar na východě Slovenska
 Slovenská republika rad (1919) – krátce trvající státní útvar na východě Slovenska
 Slovenská republika (1939–1945) – první Slovenská republika, satelit nacistického Německa během druhé světové války 
 Slovenská socialistická republika (1969–1990) – oficiální název slovenské částí československé federace
 Slovenská republika (1990–1992) – oficiální název slovenské částí československé federace

Související rozcestníky 
 Československá republika (rozcestník)
 Česká republika (rozcestník)